I Am Who (; стилизуется как I am WHO) – второй мини-альбом южнокорейского бойбенда Stray Kids. Был выпущен в цифровом и физическом виде 6 августа 2018 года компанией JYP Entertainment. Шоукейс Stray Kids Unveil: Op. 02: I Am Who состоялся за день до релиза.  Альбом продал 79,684 физических копий в августе месяце. Альбом был выпущен в двух версиях «I Am» и «WHO».

Трек-лист 
Credits adapted from Melon

Notes
  signifies an additional lyricist

Чарты

Примечания

Источники 

Мини-альбомы 2018 года
Альбомы iriver
Альбомы JYP Entertainment
Мини-альбомы на корейском языке
Мини-альбомы IRIVER